QI (BBC), Britse televisiequiz Quite Interesting, uitgezonden door de BBC
 QI (VARA), Nederlandse versie van bovenstaand programma, uitgezonden door de VARA